Игорь Вознесенский:
 Вознесенский, Игорь Матвеевич (род. 1948) — режиссёр, сценарист, актёр, автор текстов песен, телеведущий и журналист.
 Вознесенский, Игорь Юрьевич (род. 1985) — российский футболист.